AHW est un code, qui peut signifier :
 Aeromost-Kharkov (Ukraine), selon le code OACI des compagnies aériennes (selon le code AITA des compagnies aériennes, Aeromost-Kharkov a pour code HT).

Code